Днепровский полк — укороченное наименование формирований ВС России, в различный период времени:
 Днепровский полк — поселенный конный полк Русской армии. 
 Днепровский полк — пехотное формирование Русской армии.
 Днепровский полк — формирование морской пехоты Черноморского флота ВС России, имперского периода.
 Днепровский полк — стрелковый полк, дислоцированный в городе Могилев-Подольский, из состава 99-й стрелковой дивизии РККА ВС Союза ССР.
 Днепровский полк — миномётное формирование № 143 РККА ВС Союза ССР.
 Днепровский полк — миномётное формирование № 218 РККА ВС Союза ССР.